

Geografia 
 Bell Acres – comune degli Stati Uniti d'America
 Dune Acres – comune degli Stati Uniti d'America
 Forest Acres – comune degli Stati Uniti d'America
 Lehigh Acres – località degli Stati Uniti d'America
 Les Cent-Acres – piccolissimo comune francese nella regione della Normandia
 Reile's Acres – località degli Stati Uniti d'America
 Sportsmen Acres – comune degli Stati Uniti d'America

Persone 
 Isabella Acres – attrice statunitense
 Mark Acres – ex cestista statunitense

Altro 
 40 Acres & a Mule Filmworks – compagnia di produzione cinematografica fondata da Spike Lee nel 1984
 Hellacious Acres – secondo album dei Dangerous Toys

Pagine correlate 
 A Thousand Acres
 Shore Acres